Sattelhorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Sattelhorn (vid Geisshorn), bergstopp i Naters, Valais, 
 Sattelhorn (vid Aletschhorn), bergstopp i Naters, Valais,